

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Adamierz – wieś w woj. małopolskim w pow. dąbrowskim w gminie Olesno
 Adamierz – wieś w woj. wielkopolskim w pow. słupeckim w gminie Zagórów

Zobacz też 
 Adamek, Adamka, Adamki, Adamkówka, Adamowice, Adamowizna, Adamowo, Adamów, Adamówek, Adamówka, Adamów-Kolonia, Adampol, Adamy

Linki zewnętrzne